Дача — будівля, яка розташована на озелененій ділянці у приміській або курортній зоні і призначений для використання протягом року з метою відпочинку та проживання.
 Дача — Рації й порції.

Села:
 Дача — Донецька область, Бахмутський район
 Дача — Кіровоградська область, Олександрійський район

Село:
 Дача () — повіт Ботошані
 Дача () — повіт Брашов
 Дача () — повіт Сату-Маре